Горький Зеро 2: В лучах Авроры () — компьютерная игра в жанре шутер, разработанная польской компанией Metropolis Software и выпущенная Enlight Software для Microsoft Windows в 2005 году.  Является сиквелом к игре Горький Зеро: Фабрика рабов

В России игра также была выпущена компанией Руссобит-М  17 июня 2005 года под названием Горький Зеро: В лучах Авроры.

Геймплей

Игра представляет собой шутер от третьего лица с элементами стелс-экшена. В арсенале у нашего персонажа есть пять видов оружия: нож, пистолет, пистолет-пулемёт, дробовик и снайперская винтовка и специальный инвентарь: сигнальное устройство, газовые ловушки и другие предметы.

Сюжет 
После уничтожения фабрики рабов, Яцеку Парецки удалось скрыться от преследования американских спецслужб. В Арктике затонула российская подводная лодка «Комсомолец-2», а объектив спутника ненароком сфотографировал научную базу, расположенную недалеко от места катастрофы. Как выяснилось позже, комплексом руководит Яцек Парецки, вовсю продолжающий работу над своей секретной разработкой — уникальным боевым киборгом. Николай Селиванов получает задание уничтожить этот объект во что бы то ни стало.

Рецензии 

Крупнейший российский портал игр Absolute Games поставил игре 55 %. Обозреватель отметил однообразие игровых уровней и монотонность игрового процесса. Вердикт: «Печальное зрелище. «Горький Зеро 2» похожа на обыкновенный аддон (недаром в названии англоязычной версии нет никаких цифр), рассчитанный исключительно на тех, кому понравилась первая часть приключений Николая Селиванова».

Примечания

Ссылки 
 Игра на сайте российского локализатора
 

Компьютерные игры 2005 года
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные Metropolis Software
Шутеры от третьего лица
Компьютерные игры, разработанные в Польше
Компьютерные игры, изданные Руссобит-М
Компьютерные игры, локализованные Руссобит-М